Антонюк Анатолій Євдокимович — український інженер-будівельник
 Антонюк Анатолій Іванович — український актор та інженер